Лаомедон или Лаомедонт (, Laomedon) може да се отнася за:

 Лаомедон, вторият митичен цар на Троя
 Лаомедон от Митилена, генерал на Александър Велики, сатрап на Сирия, 4 век пр.н.е.
 Лаомедон, син на Херакъл и Мелине, дъщеря на Теспий

Подобни:
 Лакедемон, митичен цар на Спарта, син на Зевс и Тайгета, прародител на Лакедемоните (Спартанците)
 Лакедемон („Λακεδαίμων“ Lakedaimōn), древна гръцка държава с град Спарта